Лос Риос има више значења:

 Лос Риос (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Риос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Риос (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Риос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Риос (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику